Cristina Rodríguez (filla d'El Cid) (nascuda cap a 1075), filla de Rodrigo Díaz el Campeador
 Cristina Rodríguez Armigen (Alacant, 1977), política valenciana, diputada a les Corts Valencianes en la IX legislatura 
 Cristina Rodríguez Cabral (Montevideo, 1959), autora de llibres de poesia, prosa i assaig, professora i activista uruguaiana
 Cristina Rodríguez Torres (Benidorm, 1969), estilista, actriu i presentadora valenciana